Cornale ima više značenja:
 Cornale, Cuneo
 Cornale, Pavia